Ligue A siatkarzy 2014/2015 − 76. sezon walki o mistrzostwo Francji organizowany przez Ligue Nationale de Volley (LNV) pod egidą Francuskiego Związku Piłki Siatkowej (fr. Fédération Française de Volley-Ball, FFVB). Zainaugurowany został 18 października 2014 roku i trwał do 9 maja 2015 roku. 

W sezonie 2014/2015 w Lidze Mistrzów Francję reprezentowały  i , w Pucharze CEV −  i , a w Pucharze Challenge − .

Mistrzem Francji po raz czwarty z rzędu i po raz szósty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn. Rozegrały one w fazie zasadniczej po 26 meczów systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż u przeciwnika). Osiem najlepszych drużyn awansowało do fazy play-off, gdzie w ćwierćfinałach i półfinałach rywalizowały do dwóch zwycięstw. Finał składał się tylko z jednego spotkania i wyłonił mistrza Francji. Nie były rozgrywane mecze o miejsca 3-8. Dwie najsłabsze drużyny po fazie zasadniczej spadły do Ligue B.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej 

|-bgcolor=#d5f5bc
|8 ||align=left| ||431 ||26 ||16 ||10 ||4 ||9 ||3 ||5 ||5 ||0 ||108 ||63 ||45 ||1.4 ||2480 ||2364 ||1.05

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

Finał

Podsumowanie sezonu

Bibliografia 
 

2014 we Francji
2014 w piłce siatkowej
2015 we Francji
2015 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Francji